El Torneig de Quebec 2010, oficialment conegut com a Bell Challenge 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de setembre de 2010 al PEPS sport complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení 

2010
WTA Tour 2010